

События 
 Жанна Д’Арк узнаёт, что её предназначение — освободить Францию от англичан и короновать дофина Карла короной Франции.
 Англичане осадили французскую крепость Орлеан.

 Литовский князь Витовт осаждает Вышегород, выступив против Новгорода.
 Порхов вновь подвергается осаде со стороны литовцев.
 На Русь впервые была завезена водка (своё нынешнее название она получила позднее).

 Вблизи Самарканда Улугбек начал строительство собственной обсерватории.
 Казань стала столицей Казанского ханства.
 1428—1432 — Ромеи возвратили под свою власть всю Морею. Венецианцы сохранили лишь Аргос, Навплий, Кротон и Модону.
 1428—1465 — Эмир Марокко Абу-Мухаммад Абдул-Хакк II.
 1428—1468 — Правитель узбеков Абулхайр-хан (1412—1468). Из рода Джучи. Основал государство на территории от Сибири до Сырдарьи. Потерпел поражение от калмыков.
 Преемник Чжу Ди отзывает войска из Вьетнама, признав вождя восстания принца Ле Лоя королём Вьетнама. 3 января — Завершение вывода китайских войск из Вьетнама.
 1428—1788 — Династия Ле во Вьетнаме.
 1428—1433 — Император Вьетнама Ле Тхай То.
 Новый правитель Вьетнама Ле Тхай То (Ле Лой) принимает титул хоангде (хуанди) («император»). Нгуен Чай пишет «Великую весть о замирении Нго».
 1428—1464 — Император Японии Го-Ханадзоно.
 Крестьянское восстание в Японии в провинциях вокруг Киото.
 Теночки под предводительством вождя Ицкоатля одержали ряд побед над соседями — племенами Тескоко и Тлакопана, вступили с ними в союз и образовали конфедерацию трёх племён.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1428 году
 Святой Кассиан Учемский.
 30 июля — Бернард VII Воинственный, монарх немецкого княжества Липпе-Детмольд, самый долго правящий монарх из тех у кого точно известны годы жизни и правления (ум. 1511).
 22 ноября — Ричард Невилл, 16-й граф Уорик, британский политик и полководец, «делатель королей», один из главных деятелей периода войны Алой и Белой Розы (уб. 1471)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1428 году
 Мазаччо (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассаи), итальянский живописец, крупнейший представитель флорентийской живописи кватроченто.
 Андрей Рублёв (17 октября 1428, Москва), наиболее известный русский иконописец московской школы иконописи.

См. также